Velika nagrada Rima 1963 je bila osma neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 19. maja 1963 na dirkališču Autodromo Vallelunga.

Dirka

Formula 1 sezona 1963
1963